

Geografia

Kazakistan
 Petropavlovsk – città del Kazakistan, ora nota come Petropavl

Russia
 Petropavlovsk – località della Sacha-Jakuzia
 Petropavlovsk – località del Territorio di Perm'
 Petropavlovsk-Kamčatskij – città russa della Kamčatka

Altro
 Petropavlovsk – nave da guerra della Voenno-morskoj flot Rossijskoj Imperii 
 Petropavlovsk – nave da guerra prima della flotta zarista – poi di quella sovietica – nel 1921 ribattezzata Marat e nel 1950 Volchov
 Assedio di Petropavlovsk – episodio della guerra di Crimea

Pagine correlate 
 Pavlovsk
 Petropavloskij rajon